Ordonnantie (Latijn ordinare = schikken) kan betrekking hebben op:

Ordonnantie (architectuur), ordening en organisatie van volumes bijvoorbeeld de regelmaat waarin vensters in een gevel worden geplaatst
Ordonnantie (schilderkunst), ordening en organisatie van details op een schilderij
Ordonnantie (Brussel), een soort wet, in het Brussels gewest
Ordonnantie (numismatiek) een term uit de numismatiek
Ordonnantiebende, een staand leger tijdens de Bourgondische tijd en later, ter ontlasting van de leenmannen
Een verordening, of het geschrift waarop de tekst van de verordening werd afgedrukt, een plakkaat